Чемпионат Азии по боксу является наиболее важным соревнованием для боксёров-любителей стран Азии. Соревнования организуются и проводятся под эгидой  (ASBC) по правилам Международной ассоциации бокса (IBA). Первый чемпионат был разыгран в 1963 году в таиландском Бангкоке.

История чемпионатов Азии по боксу

Среди мужчин

Среди женщин

Объединённый (мужчины и женщины)

Ссылки 
 Чемпионаты Азии по боксу среди мужчин
 Чемпионаты Азии по боксу среди женщин
 Amateur-boxing